Тилль — немецкая фамилия.
 Тилль, Аксель (род. 1953) — немецкий футболист.
 Тилль, Венсан (род. 2000) — люксембургский футболист.
 Тилль, Оливье (род. 1996) — люксембургский футболист.
 Тилль, Рудольф (1911—1979) — немецкий филолог.
 Тилль, Себастьен (род. 1993) — люксембургский футболист.
 Тилль, Серж (род. 1969) — люксембургский футболист.

См. также 
 Тиль